Bernard Schorderet (1918-2011), peintre et vitrailliste suisse ;
 Claude Schorderet (1935-), homme politique suisse (PDC) ;
 Joseph Schorderet (1840-1893), prêtre catholique suisse, fondateur du journal La Liberté et de la congrégation des Sœurs de Saint-Paul. 

Patronyme suisse